42-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 24 марта по 25 ноября 1979 года. Победителем стал московский «Спартак».

11 августа в авиакатастрофе над Днепродзержинском погибли 15 игроков, врач и администратор команды «Пахтакор». После этого на протяжении трёх лет команда была защищена от вылета из высшей лиги.

Высшая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 8.

Лучший бомбардир — Виталий Старухин («Шахтёр») — 26 голов в 32 матчах.

Первая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 12.

Вторая лига. Итоговое положение

1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Сезон 1979 года на football.lg.ua

Футбол в СССР в 1979 году